Jerzy Głogowski (1777–1838) – budowniczy, malarz, grafik
 Jerzy Głogowski (1872–1920) – działacz polonijny w USA, misjonarz, pedagog
 Jerzy Głogowski (ur. 1959) – żużlowiec